Il singolare del torneo di tennis ATP Montevideo 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-2,6-3.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Alberto Berasategui (finale)
 Albert Costa (primo turno)
 Marcelo Ríos (primo turno)

 Francisco Clavet (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Montevideo 1995
ATP Tour 1995